Newland kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Newland, Worcestershire, 
 Newland, Gloucestershire, 
 Newland, North Yorkshire, 
 Newland, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Newland, Eastrington – en ort i Eastrington, East Riding of Yorkshire, England
 Newland, Kingston upon Hull – en ort i Kingston upon Hull, East Riding of Yorkshire, England
 Newland, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England

USA 

 Newland, North Carolina, countyhuvudort, Avery County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar